České příjmení Raška nosí více různých osobností:

 Adam Raška (* 2001) – český hokejista
 Adolf Raška (1825–1878) – podnikatel a politik z Kopřivnice, zemský poslanec, vnuk Ignáce
 Adolf Raška mladší (1863–1945) – podnikatel z Kopřivnice, syn Adolfa
 Ignác Raška (1768–1824) – podnikatel z Kopřivnice, děd Adolfa
 Ivan Raška – buněčný biolog, syn epidemiologa Karla a bratr imunologa Karla
 Ivo Raška (* 1968) – český lékař a podnikatel
 Jiří Raška (1941–2012) – český skokan na lyžích, olympijský vítěz
 Johann Raschka (1819–1868) – podnikatel a politik, starosta Příboru, zemský poslanec
 Josef Raška (* 1954) – český fotbalista, útočník
 Karel Raška – více osobností
 Martin Raška (* 1977) – český fotbalista, brankář
 Miroslav Raška (* 1958) – český politik, v 90. letech 20. stol. poslanec ČNR a PSP
 Tomáš Raška (* 1978) – český podnikatel a filantrop

Ženskou verzi příjmení, tj. Rašková, nosí taktéž více různých osobností:
 Alena Rašková (1949) – česká politička a středoškolská učitelka, zastupitelka Olomouckého kraje a města Prostějova
 Helena Rašková (1913–2010) – česká lékařka, farmakoložka, profesorka UK, manželka epidemiologa Karla a matka Karla a Ivana

 jiný význam
 Raška (region) – srbský region
 Raška (řeka) – řeka v Srbsku
 Raška (město) – město v Srbsku
 Raška (království) – jeden ze srbských středověkých států

Podobné 
 Raškov – část obce Bohdíkov v okrese Šumperk
 Raškův kámen – skalní vyhlídka v Kopřivnici
 Raškův buk – památný strom, jeden z Kopřivnických buků
 Karel Rašek (1861–1918) – český malíř

Externí odkazy